Nikephoros Phokas ist der Name folgender Personen:

* Nikephoros Phokas der Ältere (um 830–um 896/900), byzantinischer Feldherr
 Nikephoros II. Phokas (912–969), byzantinischer Kaiser, siehe Nikephoros II.
 Nikephoros Phokas Barytrachelos (vor 970–1022), byzantinischer Patrikios und Usurpator